Jablonetz bezeichnet

 Jablonec nad Jizerou (Jablonetz), Stadt im Okres Semily, Tschechien
 Jablonce (Jablonetz), Ortsteil von Nečín, Okres Příbram, Tschechien